Захариу — греческая фамилия. Известные носители:

 Захариу, Иоанн (в монашестве Иоанн; 1954—2000) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Йоханнесбургский и Преторийский.
 Захариу, Панайотис (род. 1996) — кипрский футболист.